El nombre James Harper se puede referir a varias personas diferentes:

 James Harper (1780–1873), congresista estadounidense por el estado de Pensilvania;
 James Harper (1795–1869), fundador de J. J. Harper, empresa editorial precursora de lo que hoy es HarperCollins y alcalde de la ciudad de Nueva York; 
 James C. Harper (1819–1890), congresista estadounidense por el estado de Carolina del Norte;
 James W. Harper (1859–1938), deán anglicano de St. Andrews, Dunkeld y Dunblane;
 James Harper McDonald (1900–1973), buceador de la Armada de los Estados Unidos, ganador de la Medalla de Honor por su intervención en el rescate del submarino USS Sailfish;
 James Harper Prowse (1913-1976), abogado y político canadiense, miembro de la asamblea legislativa de Alberta y senador por esa provincia;
 James Harper (n. 1948), actor estadounidense de cine y televisión, y doblador de videojuegos; o
 James W. Harper (n. 1972), jugador de polo inglés, integrante de la selección finalista en el Campeonato Mundial de 2004;
 James A. J. Harper (n. 1980), futbolista inglés del Hull City; y a
 James Jim Harper, conocido como The Guardian, un superhéroe de DC Comics creado en 1942 por Jack Kirby y Joe Simon.